Roches (Creuse)
 Roches (Loir-et-Cher)
 Roches-Bettaincourt
 Roches-lès-Blamont
 Roches-Prémarie-Andillé
 Roches-sur-Marne
 Revest-les-Roches